

Toponymes
 Rous, localité de Nouvelles-Galles du Sud en Australie.
 Rous' de Kiev, principauté médiévale slave orientale.

Patronymes
 Didier Rous, coureur cycliste français.
 Étienne Rous, homme politique français.
 Francis Rous, virologue américain, Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1966.
 Francis Rous, homme politique anglais du  siècle.
 Jean Rous, avocat et homme politique français.
 John Rous, corsaire.
 Joseph Rous, homme politique français
 Stanley Rous, arbitre de football et dirigeant sportif.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme